Németország
Schönau, település Bajorországban
Schönau, település Baden-Württemberg tartományban
Schönau, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban